Мана́ссия (Менассия, Менаше, Менашше ) — имя часто встречающееся в Библии, значит «заставляющий забыть»:
 Манассия, сын Иосифа — старший сын Иосифа и внук Иакова, усыновлённый последним; родоначальник одного из колен Израиля — Манассиина колена
 Манассия — земля, принадлежавшая племени Манассии. Западная область Манассии занимала нагорную Самарию и простиралась до Средиземного моря. Восточная область Манассии была расположена к востоку от среднего течения Иордана.
 Бней-Менаше — представители племён мизо и куки в Индии, заявившие в 1970-х годах, что они потомки колена Манассиева (см. Евреи Индии)
 Манассия — царь Иудеи (696—642 годы до н. э.), сын царя Езекии.
 Манассия I (хазарский царь) — правил Хазарией где-то в середине IX века.
 Манассия II (хазарский царь)
 Константин Манассия — византийский хронист, поэт и романист XII века.
 Манассия (Максимович) (?—1758) — украинский церковный и культурно-просветительский деятель XVIII века.

Менее значимые персонажи:
 Один из предков левита Ионафана (); не исключено, что его звали Моисей
 Из Израильтян, сынов Пахаф-Моава, разведшийся с своею женою иноплеменницею, во времена Ездры ().
 Израильтянин из семейства Хашума, поступивший также подобно предыдущему лицу ().
 Лицо, упоминаемое в книге Товита, как известное своей благотворительностью к нищим () .
 Муж Иудифи, одного с нею колена и племени ().

См. также 
 Монастырь Манасия

Персонажи Ветхого Завета